Бережню́к — українське прізвище.

Персоналії 
 Іван Бережнюк (* 1961) — український науковець.
 Максим Бережнюк (* 1986) — український музикант.

Українські прізвища